Аллегро ( — весело, радостно):
 Аллегро — музыкальный термин, высокий темп между Allegretto и Vivace; также используется для обозначения частей музыкального произведения, исполняемых в этом темпе, не имеющих собственного названия. 

 Аллегро — балетная комбинация из движений в быстром темпе, в уроке классического танца — заключительная часть упражнений на середине зала, чаще всего состоящая из различных прыжков.
  — типографский шрифт, разработанный Гансом Боном в 1936 году.

 В театре
 «» — мюзикл Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна (1947).
 «Аллегро бриллианте» — балет Джорджа Баланчина на музыку 1-й части Третьего концерта Чайковского (1956). 
 В кинематографе
 «Аллегро с огнём» — художественный фильм Владимира Стрелкова (СССР, 1980).
 «Аллегро» — фильм Кристоффера Боэ (Дания, 2005).

 Фамилия
  (1923—1988) — английский археолог и автор книг, специалист по Кумранским рукописям. 
 Аллегро, Ив (род. 1978) — швейцарский теннисист, специализирующийся на играх в парном разряде.

 См. также
 Allegro — псевдоним русской поэтессы Поликсены Соловьёвой (1867—1924).
 Allegro — скоростной пассажирский электропоезд, курсировавший по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург.
 Allegro — набор кроссплатформенных библиотек для создания игр (game SDK).  
  — интернет-аукцион, основанный в Польше в 1999 году.  
 Allegro Platform — система автоматизированного проектирования электронных устройств, разработка Cadence Design Systems.